Ca – symbol pierwiastka chemicznego – wapnia 
 CA – akronim od ang. certification authority = urząd certyfikacji (urząd certyfikacji w infrastrukturze klucza publicznego PKI)
 CA – akronim od ang. celulose acetate = octan celulozy
 CA – akronim od ang. cellular automaton = automat komórkowy
 CA – akronim od czuwak aktywny (urządzenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego)
 ca – kod języka katalońskiego
 ca – skrót od wyrazu circa, oznaczającego około